

Geografia

Stany Zjednoczone 
 Mold – miejscowość

Wielka Brytania 
 Mold – miasto

Osoby 
 Franz Mold – austriacki polityk

Inne 
 Mold – album zespołu Mold
 Mold – polski zespół rockowy

Zobacz też 
 Rosenburg-Mold